Рублёвская у́лица — улица в Западном административном округе Москвы на территории района Кунцево.

История 
Рублёвская улица возникла на территории посёлка Рублёво, который в 1969 году вошёл в состав Москвы.

Получила своё название в 1946 году.

Большая часть улицы, входящей в частный сектор, расселена и снесена во второй половине 1980-х годов в ходе строительства ДК «Рублёво». В 1990-х годах от неё остался лишь небольшой садово-огородный кусочек с единственным сохранявшимся домом № 10, располагавшимся на берегу Москвы-реки. Дом несколько лет был почти заброшенным, и в конце концов был сожжён приблизительно на рубеже веков. К нынешнему времени жилых домов на Рублёвской улице не осталось. На месте частного сектора, относящегося к Рублёвской улице, в настоящее время строится православный храм «Неувядаемый Цвет».

Магистрали 

Рублёвская улица граничит с улицей Василия Ботылёва.

Социально-значимые объекты 

Рядом с Рублёвской улицей находятся:

Река Москва 
Школа олимпийского резерва № 94 
Шоу-театр «Ростовые куклы» 
Дом культуры

Транспорт 

Метро:
Станция «Молодёжная»

Автобусы: 
Остановка «Рублёво»: № 450м, 696м, 357м, 626, 129 
Остановка «Улица Василия Ботылёва»: № 450м, 696м, 357м, 626, 129

Примечания

Ссылки 

 Кунцево